СТС — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая несколько значений:
 СТС (Сеть Телевизионных Станций) — российский телеканал.
 СТС International — международная версия канала СТС.
 СТС Медиа.
 СТС — сотовая телефонная сеть.
 СТС — санитарно-транспортное судно или санитарное транспортное. судно.
 СТС-56 — санитарно-транспортное судно «Композитор Бородин», погибшее во время Сталинградской битвы.
 СТС — Союзтеплострой.
 СТС — среднее таможенное судно.
СТС — среднее телосложение.
СТС — струнно-транспортная система.
 ст. с. и ст. ст. — старый стиль.
 ст. с. — статский советник.
 СТС — Столичное товарищество страхования.
 СтС — студенческий совет, например: СтС РГСУ; СтС ГУ-ВШд.
 СТС — судовые технические средства.
 СТС — специальные технические средства.
 СТС или МК СТС — международный консорциум ОАО «Средний транспортный самолёт», российско-украинский консорциум.
 СТС — сверхзвуковой транспортный самолёт.
 СТС — сезонно-талый слой.
 СТС — свидетельство о регистрации транспортного средства.
 СТС — сверхтекучее твёрдое состояние
 СТС — социально-территориальная система

См. также 
 STS